Matsuura bezeichnet:
 Matsuura, eine Stadt in der japanischen Präfektur Nagasaki
 Matsuura (Fluss), einen Fluss in der japanischen Präfektur Saga
 (18903) Matsuura, einen Hauptgürtelasteroiden
 Matsuura (Klan), eine Familie des japanischen Schwertadels
 Matsuura, ein attenuierter Röteln-Impfstamm in Japan

Matsuura ist der Familienname folgender Personen:

 Aya Matsuura (* 1986), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Daigo Matsuura (* 1969), japanischer Politiker
 Eleanor Matsuura, britische Schauspielerin
 Everaldo Matsuura (* 1970), brasilianischer Schachspieler
 Hideaki Matsuura (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Matsuura (* 1968), japanischer Eishockeyspieler
 Hisaki Matsuura (* 1954), japanischer Schriftsteller, Literatur- und Kulturwissenschaftler
 Matsuura Hisanobu (1571–1602), Daimyō
 Isamu Matsuura (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Matsuura Isao (1923–2002), japanischer Politiker
 Matsuura Junrokurō (1884–1944), japanischer General
 Keiichi Matsuura (* 1948), japanischer Zoologe
 Kin’ya Matsuura (* 1938), japanischer Komponist
 Kōichirō Matsuura (* 1937), japanischer Diplomat
 Kōji Matsuura (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Kōsuke Matsuura (* 1979), japanischer Rennfahrer
 Megumi Matsuura (* 1984), japanische Biathletin
 Michael Gorō Matsuura (* 1952), japanischer Priester, Weihbischof in Ōsaka
 Rieko Matsuura (* 1958), japanische Schriftstellerin
 Shinji Matsuura (* 1964), japanischer Badmintonspieler
 Matsuura Takeshirō (1818–1888), japanischer Reisender, Kartograph, Schriftsteller, Sammler und Künstler
 Takuya Matsuura (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Toyoaki Matsuura (1929–2011), japanischer Pianist
 Toshio Matsuura (* 1955), japanischer Fußballspieler
 Yoshiki Matsuura (* 2001), japanischer Fußballspieler